

Astronomia 
 Cratere Rumford – cratere lunare

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Rumford – città della Contea di Oxford, Maine 
 Rumford – fiume del Massachusetts
 Rumford – antico nome di Concord, New Hampshire

Persone 
 Benjamin Thompson, Conte Rumford – fisico statunitense

Altro 
 Medaglia Rumford – premio scientifico assegnato dalla Royal Society
 Premio Rumford – premio scientifico assegnato dall'American Academy of Arts and Sciences